Кокер-спаниель (Коккер-спаниель) — краткое название пород собак группы спаниелей:

 Английский кокер-спаниель
 Американский кокер-спаниель
 См. также Русский охотничий спаниель

Группы пород собак